Wurmbrand steht für:

 Wurmbrand (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Wurmbrand (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortschaft der Gemeinde Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Personen
 Wurmbrand-Stuppach, ein ehemaliges österreichisches Adelsgeschlecht und seine Mitglieder, darunter
 Christian Sigismund von Wurmbrand-Stuppach (1673–1737), k.k. General der Kavallerie 
 Ernst von Wurmbrand (1838–1917), österreichischer Offizier
 Franz Joseph von Wurmbrand-Stuppach (1737–1806), österreichischer Diplomat
 Johann Wilhelm von Wurmbrand-Stuppach (1670–1750), Genealoge, Historiker und Staatsmann 
 Ladislaus Gundacker von Wurmbrand-Stuppach (1838–1901), Landeshauptmann der Steiermark
 Melchior Freiherr von Wurmbrand, Unternehmer und Oberst im Dreißigjährigen Krieg in schwedischen Diensten
 Stephanie von Wurmbrand-Stuppach (1849–1919), Pianistin und Komponistin
 Irmgard Wurmbrand (1906–1988), österreichische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Richard Wurmbrand (1909–2001), rumänischer lutherischer Pfarrer
 Rudolf Wurmbrand (* 1922), österreichischer Eishockeyspieler